Премія «Сатурн» за найкращий фільм жахів () вручається щорічно Академією наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів, починаючи з першої церемонії в 1973 році. З 1973 по 1977 роки премія називалася «Золотий сувій». У 2011 році в категорію були включені фільми в жанрі трилер, перенесені з паралельної номінації та по 2013 рік вона називалася «Найкращий фільм жахів або трилер» () У 2014 році категорії повернули колишню назву «найкращий фільм жахів», фільми-трилери були переведені в окрему категорію.

Лауреати і номінанти

1973—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

Найращий фільм жахів або трилер (2011—2013) 
З 2011 по 2013 рік у категорії були представлені фільми-трилери і вона була перейменована в «Найкращий фільм жахів або трилер».

2014—2020 
У 2014 році категорії повернули колишню назву «найкращий фільм жахів», для трилерів була заснована окрема категорія.

2021—

Посилання 

 http://www.saturnawards.org 
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
Фільми жаху
Сатурн (премія)